Domes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Domes (1901–1984), deutscher Publizist
 Diether F. Domes (1939–2016), deutscher Künstler
 Franz Domes (1863–1930), österreichischer Gewerkschafter und Politiker
 Josefine Domes (* 1981), deutsche Musikerin und Schauspielerin
 Jürgen Domes (1932–2001), deutscher Politikwissenschaftler
 Robert Domes (* 1961), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Dom, Dommes, Doms